Rotrud II, graaf van Perche (1044/1058-1080) en burggraaf van Châteaudun (1051-1080)
 Rotrud III, graaf van Perche (1100-1144)
 Rotrud IV, graaf van Perche (1144-1191)

zie ook:
 Rotrude, de vrouwelijke vorm van de naam